Ultimate Spider-Man bezeichnet:

 eine Comicreihe, siehe Der ultimative Spider-Man
 den Originaltitel einer US-amerikanischen Zeichentrickserie, die auf der Comicreihe basiert, siehe Der ultimative Spider-Man (Fernsehserie)